Virgo est un mot latin qui signifie « vierge ». Il désigne notamment :

 Virgo, nom latin de la constellation de la Vierge,
 Virgo I, nom latin de la galaxie de la Vierge I,
 Virgo, nom latin donné à l'amas de galaxies de la Vierge,
 Virgo, un instrument destiné à détecter les ondes gravitationnelles,
 Virgo, nom d'un projet et de l'album homonyme des musiciens Andre Matos et Sascha Paeth.
 Virgo, nom d'un navire grec échoué le  à Mimizan